Ronde van Italië, Giro d'Italia voor mannen
 Giro Rosa, idem voor vrouwen
 Girobio, idem voor beloften